

Astronomia
 Carena (in latino Carina) – costellazione
 Galassia Nana della Carena (en: Carina galaxy) – galassia
 Nebulosa della Carena – (en: Carina nebula) – nebulosa
 491 Carina – asteroide

Geografia
 Carina – località australiana nello stato del Queensland
 Carina – località australiana nello stato di Victoria

Altro
 Carina – nome proprio di persona femminile
 USS Carina (AK-74) – nave
 Toyota Carina – autoveicolo
 Carina – sinonimo di prefica
 Carina – canzone del cantante svedese Larz Kristerz

Pagine correlate
 Karin
 Karina

Altri progetti